Helia kan syfta på:

 Helia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Helia (växter) – ett släkte av växter